«Золотой медведь» () — высшая награда Берлинского кинофестиваля, вручается международным жюри. Автор скульптурного образа — Рене Синтенис. «Золотым медведем» награждается лучший фильм основного конкурса, а с 2007 года также лучший короткометражный фильм. Кроме «Золотого медведя» на Берлинском кинофестивале также вручается приз «Серебряный медведь».

Энг Ли — единственный в истории режиссёр, чьи фильмы были дважды удостоены премии «Золотой медведь»: «Свадебный банкет» (1993) и «Разум и чувства» (1996).

Лауреаты премии «Золотой медведь»

См. также 
 Золотая пальмовая ветвь
 Золотой лев

Ссылки 

 Berlinale website 
 IMDb 

Берлинский кинофестиваль
Кинопремии Германии